Авеста — адміністративна комуна в Швеції.
 Авеста — місто у Швеції, у лені Даларна.
 Авеста  (від awastāg — основа) — священна книга зороастризму.